|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2014 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober 2014 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Angelique Kerber was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Eugenie Bouchard won haar openingspartij, maar liet voor de tweede ronde verstek gaan wegens een dijbeenblessure. Ook het tweede reekshoofd, Ana Ivanović, verkoos voor aanvang van de tweede ronde om het toernooi te staken, zij wegens een heup­blessure. Beide dames mogen deelnemen aan de eindejaarskampioenschappen in Singapore, en willen hun lichamelijke ongemakken tijdig laten genezen.

Het zevende reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Italiaanse Camila Giorgi in drie sets, waarbij zowel de eerste als de laatste set eindigden in een tiebreak. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het enkel­speltoernooi van Linz op haar naam te schrijven, na een dubbelspelzege (samen met haar tweelingzus) in 2013. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens – die nèt niet door het kwalificatietoernooi was gekomen, maar die als lucky loser de plaats mocht innemen van de uitgevallen Carla Suárez Navarro – kwam evenmin voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Karolína en Kristýna Plíšková waren als derde geplaatst. Zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, het Tsjechische team Lucie Hradecká en Barbora Záhlavová-Strýcová, bereikte de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De eindstrijd werd uitgevochten door twee ongeplaatste paren – Raluca Olaru en Anna Tatishvili (die het eerste en het vierde reekshoofd hadden geklopt) namen het op tegen Annika Beck en Caroline Garcia (die het tweede en het derde reekshoofd hadden bedwongen).

Het duo Raluca Olaru en Anna Tatishvili won het toernooi. Zij versloegen in de finale het koppel Annika Beck en Caroline Garcia in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Olaru had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Tatishvili geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2014
Linz